Солдатская:

 Солдатская — станица в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Солдатская — железнодорожная станция (населённый пункт) в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Солдатская — станция Северо-Кавказской железной дороги в Кабардино-Балкарии.
 Солдатская — одно из прежних названий села Величаевское Левокумского района Ставропольского края.

См. также 
 
 Солдатский
 Солдатское